

Internet 
 Yacht Rock – webserie statunitense

Musica 
 Yacht rock – stile musicale
 Yacht Rock – extended play di Alchemist del 2012

Televisione 
 Yacht Rock – miniserie TV statunitense